Владимир Карпович: Карпович, Владимир Сигизмундович (род. 1960) — генеральный директор СООО «Мобильные ТелеСистемы (Беларусь)» с сентября 2005 года по 2021.
 Карпович, Владимир Станиславович (1898 — ?) — деятель советских спеслужб, капитан государственной безопасности, заместитель наркома внутренних дел Башкирской АССР.